Jordi Vila, nom artístic de Jordi Vilaseca i Anguera (Barcelona, 1947-2011), actor de teatre, còmic i actor de doblatge català
 Jordi Vila i Foruny (Barcelona, 1933), industrial i polític
 Jordi Vila i Gómez (Barcelona, 1952), músic, instrumentista de tible i compositor
 Jordi Vila i Soler (Santpedor, 1929 - Maó, 2010), futbolista davanter centre del «Barça de les cinc copes» de 1952